

События

Римская империя 
 Император: Октавиан Август (патриций); консулы: Публий Виниций и Публий Альфен Вар (оба — плебеи); консулы-суффекты: Публий Корнелий Лентул Сципион (патриций) и Тит Квинкций Криспин Валериан (плебей); претор: (Сергий) Плавт.
 Возвращение Тиберия с Родоса в Рим.
 Мирный договор между Римом и Парфией, заключённый Гаем Юлием Цезарем Випсанианом с  парфянским царём Фраатом V (Фраатаком).
 Гай Юлий Цезарь Випсаниан отдаёт армянский престол мидянину Ариобарзану, который вскоре погибает.
 Развод Тиберия и Юлии Старшей.
 Ссылка Юлии Старшей.
 Брак Публия Квинтилия Вара с Клавдией Пульхрой.

Китай 

 Впервые проведена перепись населения (результаты: 12 233 062 хозяйства и 59 594 978 душ).
 Открыт «новый северный путь» через Джунгарию.
 Массовое бегство населения Заднего Чеши (Чувашское княжество) к Хунну.

Скончались 

 Випсания Марцелла (ок. 2 года) — вторая жена Публия Квинтилия Вара, дочь Агриппы.
 Луций Цезарь — приёмный сын Августа (17 до н. э.)
 Марк Лоллий (консул 21 года до н. э.)
 Публий Корнелий Лентул Сципион (консул-суффект 2 года)

См. также